Населённый пункт — это часть компактно заселенной территории республики, сложившаяся в результате хозяйственной и иной общественной деятельности граждан, с численностью не менее 50 человек, учтённая и зарегистрированная в установленном законом порядке и управляемая местными представительными и исполнительными органами. Населённые пункты подразделяются на города, посёлки и сёла.

Типы

Города 

Самый крупный город — Алматы

Самый крупный областной центр на 2019 год — Актобе.

Посёлки

Сёла 
Сельские населённые пункты:
 аул (село) — населённый пункт с численностью не менее 100 человек, из которых работники, занятые в сельском, лесном и охотничьем хозяйстве, пчеловодстве, рыболовстве и рыбоводстве, члены их семей и специалисты здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры и спорта составляют не менее половины населения;
 крестьянские и иные поселения с численностью населения менее 50 человек включаются в состав ближайшего населённого пункта.

Самое большое по численности населения село Казахстана на 2018 год — Бейнеу.

Статистика названии 
Самые популярные названия сел и зимовок Казахстана согласно списка КАТО на 2022 год.

Численность 
 Акмолинская область — 655
 Актюбинская область -
 Алматинская область -
 Атырауская область -

ООН и населённые пункты 
Генеральная Ассамблея ООН установила ежегодный Всемирный день Хабитат. В этот день проводятся мероприятия, привлекающие внимание к различным проблемам населённых пунктов и условиям проживания людей.

См. также 
 Населённые пункты в России

Примечания